Bartłomiejowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Bartłomiejowice, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Bartłomiejowice, un village de la voïvodie de Lublin